Adán Luis Czartoryski (París, 5 de noviembre de 1872 - Varsovia, 26 de junio de 1937), fue el jefe de la familia Czartoryski, descendiente de la familia reinante del Gran Ducado de Lituania, relacionado con diferentes familias reales europeas, terrateniente polaco dueño de una inmensa fortuna, mecenas y coleccionista de obras de arte, su colección actualmente se resguarda en el Museo Czartoryski en Cracovia, Polonia.

Familia
Adán Luis nació el 5 de noviembre de 1872 en el Hotel Lambert, en París, Francia, hijo Ladislao príncipe Czartoryski y su segunda esposa la princesa Margarita Adelaida de Francia. Por parte de su padre era nieto de Adán Jorge, príncipe Czartoryski y de la princesa Ana Sofía Sapieha; por parte de su madre era nieta del príncipe Luis de Francia, duque de Nemours y de la princesa Victoria Sajonia-Coburgo-Kohary. Fue un hermano mayor del príncipe Witold Kazimierz Czartoryski (10 de marzo de 1876 - 29 de octubre de 1911), coleccionista y bibliófilo polaco, que murió soltero y sin descendencia, también fue medio hermano menor del  Beato Augusto Czartoryski (2 de agosto de 1858 - 8 de abril de 1893), sacerdote salesiano beatificado por el papa San Juan Pablo II el 25 de abril de 2004, hijo de su padre con María Amparo Muñóz Borbón, condesa de Vista Alegre, hija de la la reina viuda María Cristina de España, y su segundo marido Agustín Muñoz y Sánchez, duque de Riánsares.

Biografía 

Recibió una esmerada educación, cuidadosa e integral, fue estudiante en el gimnasio en Kalksburg, luego estudió en la Universidad Jaguelónica y la Universidad de Friburgo (Alemania).

Era humanista, experto y amante del arte y sabía muchos idiomas. Era un hombre profundamente religioso y practicante. Propagó y aplicó los principios de la vida cristiana en su vida personal, social y emigrada.

Se convirtió en el jefe de la familia Czartoryski a los 21 años, después de la muerte de su padre en 1894, en 1897 se convirtió en Ordynat (señor del mayorazgo) de la propiedad Sieniawa Ordynacja. Los activos de capital se estimaron en 4,5 millones de coronas austriacas , que no incluían las colecciones familiares. En 1899, Izabela Działyńska , su tía, dejó las propiedades de Goluchów a él y a su hermano Witold. En el mismo año adquirió muchos objetos griegos durante su viaje a Japón. En 1911, Adán Luis heredó toda la fortuna familiar a la muerte de su hermano Witold. Inmensamente rico, el príncipe realizó varias adquisiciones de obras de arte que complementaron gradualmente las colecciones del museo Czartoryski.

Matrimonio y descendencia 
En 1901 se casó con la condesa María Luisa Krasińska hija del conde Ludwik Józef Krasiński y la condesa Magdalena Zawisza-Kiezgajllo, como hija única del matrimonio heredó una gran fortuna que ayudó a mantener el importante patrimonio de la Casa Czartorizki. La princesa María Luisa se hizo cargo de la dirección de los asuntos con gran determinación, tuvieron siete hijos:

 Princesa Margarita Isabel Czartoryska (17 de agosto de 1902 - 8 de marzo de 1929), se casó con el príncipe Gabriel María de las Dos Sicilias, tuvieron un hijo.
 Princesa Isabel Blanca (1 de septiembre de 1905 - 18 de septiembre de 1989), casada con el conde Esteban Adam Zamoyski
 Príncipe José Augusto Czartorizki  (20 de octubre de 1907 - 1 de julio de 1946) casado con la princesa María de los Dolores de las Dos Sicilias.
 Princesa Ana María Yolanda (6 de enero de 1914 - 26 de noviembre de 1987 en Lima) casada con el príncipe Władysław Alojzy Radziwiłł
 Príncipe Ladislalo Pedro (30 de agosto de 1918 - 19 de abril de 1978) casado con Elizabeth York.
 Princesa Teresa María (1 de julio de 1923 - 5 de noviembre de 1967) casada con Jan Groda-Kowalski
 Príncipe Luis Adán (14 de diciembre de 1927 - 24 de septiembre de 1944)

Primera Guerra Mundial
En 1914 se unió al ejército austrohúngaro mientras su esposa, que ya invertía en la gestión de colecciones familiares, se hizo cargo del museo. Para asegurar sus colecciones durante la guerra transfirió las obras más preciosas a Dresde. A pesar de todo, ciertas piezas del museo fueron confiscadas por las tropas rusas cuando entraron en la Polonia austriaca.

Después de la guerra, hubo algunas dificultades para recuperar los objetos debido a la preocupación por los disturbios en Polonia, las autoridades alemanas buscaron mantener las obras de arte aseguradas en su territorio y el príncipe Adán Luis tuvo que luchar durante dos años en negociaciones para obtener la repatriación de sus colecciones a Varsovia, el Tratado de Riga de 1919 que preveía la devolución de los artículos saqueados, ayudaron a reensamblar la colección, en 1920 obtuvo la devolución de los objetos confiscados por los rusos durante su ocupación de Polonia, por otro lado, en 1931, el príncipe también recuperó una gran cantidad de libros y objetos de Pulawy confiscados por los rusos a su familia después de la insurrección de noviembre de 1830.

Muerte
Murió el 26 de junio de 1937 a causa de una infección pulmonar en Varsovia, Polonia, fue enterrado en la cripta familiar de Czartoryski en Sieniawa, Polonia, le sobrevivió su esposa y seis de sus hijos, la princesa María Luisa murió casi 20 años después el 23 de enero de 1958 a los 74 años en Cannes, Francia. Le sucedió su hijo el príncipe José Augusto Czartorizki como jefe de la familia principesca.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en París
Príncipes
Nobles de Polonia
Fallecidos en Varsovia